La Nationalliga A 1972/73 fue la 76.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1973
Fútbol en 1972
Fútbol en 1973
Suiza en 1972
Suiza en 1973